Гонконзька академія виконавчого мистецтва () є закладом здобуття вищої освіти в Гонконзі. Розташована біля північного узбережжя Ван Чай на острові Гонконг, головний кампус також виконує функції майданчика для вистав. Окрім головного університетського містечка у Ванчаї, Бетані, з 2007 року в приміщенні закладу, що знаходиться в Покфуламі, знаходиться Школа кіно і телебачення.

Академія надає практичний та професійний диплом, диплом про вищу освіту, ступінь бакалаврату та аспірантуру з китайської опери, танцю, драми, кіно та телебачення, музики та театрально-розважального мистецтва. Її освітня політика відображає культурне різноманіття Гонконгу з акцентом на китайські та західні традиції та міждисциплінарне навчання.

Щороку академія приймає приблизно 750 студентів на свої денні програми та близько 770 студентів на молодшу музичну програму та програму обдарованих молодих танцюристів. Крім того, розгалужена програма EXCEL (розширення та безперервна освіта на все життя) пропонує неповний робочий день курсів особистого збагачення та професійного навчання майже 8000 студентів щороку.

Історія 
На початку 1981 року Королівський жокейський клуб Гонконгу повідомив губернатора Мюррея Маклайза, що готовий фінансувати ще один проект, подібний до масштабів його недавніх великих проектів, включаючи Океанський парк та Ювілейний спортивний центр  . Уряд відповів пропозицією створити академію сценічного мистецтва . Академія буде доповнювати простори сценічного мистецтва, відкриті по всій території Міською радою, і надаватиме можливості творчій молоді так само, як Ювілейний спортивний центр був розроблений для обслуговування молодих спортсменів.

15 вересня 1981 року Жокейський клуб офіційно оголосив про плани побудувати академію на вільній землі в Ван Чаї, наданій урядом, між HMS Tamar і Гонконзьким мистецьким центром . Академія була заснована в 1984 році. На початку 1990-х APA перетворився на навчальний заклад.

Головний кампус був розроблений місцевою фірмою Саймоном Кваном та асоційованими компаніями, які були серед шести фірм, запрошених подавати проекти в обмеженій конкуренції.  Він складається з Академічного блоку, Театрального блоку та Адміністративного блоку. Адміністративний блок був готовий до окупації в липні 1985 р.  Блок Академії був офіційно відкритий 18 вересня 1985 року губернатором Едвардом Юде. Театральний блок був відкритий герцогинею Кентською 3 лютого 1986 року, того самого дня, коли в рамках фестивалю мистецтв Гонконгу 1986 року розпочався інавгураційний оперний сезон.   Макет 1981 року, виготовлений для архітектурного конкурсу, зараз зберігається в музеї М+. 

У 2006 році академія створила другий кампус в Бетані в Пок-Фу-Ламі. Тут в основному розміщені спеціалізовані приміщення для Школи кіно і телебачення. 

Оригінальний кампус був розрахований на студентське населення з 600 студентів. Академія стикалася з обмеженнями у просторі, оскільки кількість учнів поступово зростала, що спонукало до планування розширення містечка. Схема 334 ще більше загострила проблему.  У червні 2012 року Законодавча рада затвердила фінансування у розмірі 444,8 млн. доларів на будівництво дев'ятиповерхового прибудованого блоку та інші благоустрою університетського містечка, що зараз будуються.   Розширення буде містити класи, студії, лабораторії, музичні кімнати, офіси, майстерні та допоміжні приміщення. 

Академія співпрацює з Культурним округом Вест-Коулун, що знаходиться в стадії будівництва, над навчальними планами та використанням місця проведення.

Управління 
Академія регулюється Гонконзьким розпорядженням Академії виконавчих мистецтв, прийнятим в 1984 році Законодавчою радою. Згідно із законодавством, академія зобов'язана «сприяти та забезпечувати навчання, освіту та дослідження у сценічному мистецтві та суміжних технічних мистецтвах».   Керівним органом установи називається Рада Гонконзької академії виконавчих мистецтв, яка відповідає за призначення директора, який контролює повсякденну діяльність академії.

Академія фінансується за рахунок плати за навчання, а також субвенції, наданої Бюро внутрішніх справ. Ця схема відрізняється від більшості інших вищих навчальних закладів на території, які фінансуються Комітетом з надання грантів університету.

Кевін Томпсон був директором академії з 2004 року до 2012 року. За час його перебування інститут налагодив міжнародні зв'язки, включаючи домовленості зі школою Джуліарда в Нью-Йорку, а також з материковими коледжами, і ввів ступінь магістра з дисциплін виконавчих мистецтв. Томпсон також ініціював планування розширення кампусу.  Директор, гітарист Адріан Уолтер, був прийнятий на роботу в 2012 році. Він був деканом музики в Австралійському національному університеті в Канберрі з 2008 року .

Навчальні підрозділи 
Академія пропонує академічні програми від диплому / фундації до рівня магістра на шести факультетах:
Школа китайської опери
Школа танцю
Школа драми
Школа кіно і телебачення
Школа музики
Школа театрально-розважального мистецтва

Зручності 
Ліричний театр на 1181 місце
Драматичний театр на 415 місць
Концертний зал на 382 місця
Рецитальний зал (для співу соло) на 134–202 місця
Театр-студія на 120–240 місць
Театр Wellcome у кампусі Бетані

Примітки

Посилання 

 
Мистецтво Гонконгу